Die Liste der Mannschaftskader der 1. Division (Schach) 1997/98 enthält alle Spieler, die in der dänischen 1. Division im Schach 1997/98 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Der SK Sydøstfyn und der Århus Skakklub kamen mit jeweils 9 Spielern aus, die Frederiksberg SF ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 13. Insgesamt kamen 84 Spieler zum Einsatz, von denen 46 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielte Esben Ejsing (Espergærde Skakklub) mit 6,5 Punkten aus 7 Partien, einen halben Punkt weniger erreichten Lars Schandorff (SK Sydøstfyn) und Peter Heine Nielsen (Gistrup Skakforening). Mit Bo Jacobsen, Hans-Henrik Grand (beide Skolernes SK) und Lars Petersen (SK K 41) erreichten drei Spieler 100 %, wobei Jacobsen und Petersen je zweimal eingesetzt wurden, Grand einmal.

Älteste Spieler der Saison war der bei der Frederiksberg Skakforening spielende Sejer Holm (* 1939), jüngster Spieler der beim Århus Skakklub spielende Rasmus Skytte (* 1980).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1997); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1997), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1997; DEN = Dänemark, FAI = Färöer, USA = Vereinigte Staaten, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Gistrup Skakforening

Skolernes Skakklub

SK 1934 Nykøbing

Espergærde Skakklub

Skakklubben Sydøstfyn

Århus Skakklub

Skakklubben K41

Frederiksberg Skakforening

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union

Wikipedia:Liste
1. Division (Schach)
Schach 1997
Schach 1998